

Bułgaria 
 Car Asen – wieś w obwodzie Silistra
 Car Asen – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Car Asen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte
 Asen I – car